Arsenjew steht für:
 Arsenjew, russische Stadt
 Arsenjew (Adelsgeschlecht), russisches und kurländisches Adelsgeschlecht

Arsenjew ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Arsenjew (1888–??), russischer Fechter
 Dmitri Sergejewitsch Arsenjew (1832–1915), russisch-baltischer Adliger und Admiral
 Iwan Wassiljewitsch Arsenjew (1862–1930), russischer Erzpriester und Kirchenhistoriker
 Juri Wassiljewitsch Arsenjew (1857–1919), russisch-baltischer Adeliger und Wirklicher Staatsrat im Russischen Kaiserreich
 Konstantin Iwanowitsch Arsenjew (1789–1865), russischer Historiker und Geograph
 Konstantin Konstantinowitsch Arsenjew (1837–1919), russischer Publizist, Literaturwissenschaftler und Enzyklopädist
 Ludmilla von Arseniew (1939–2022), deutsche Malerin
 Nikolai Iwanowitsch Arsenjew (1760–1830), russischer Staatsmann und Gouverneur von Kurland
 Nikolai Sergejewitsch Arsenjew (1888–1977), russischer Emigrant und Religionswissenschaftler an der Albertus-Universität, siehe Nikolaus von Arseniew
 Sergei Wassiljewitsch Arsenjew (1854–1922), russischer Diplomat im Russischen Kaiserreich
 Wassili Sergejewitsch Arsenjew (1829–1915), russisch-baltischer Adliger, Wirklicher Geheimer Rat im Russischen Kaiserreich 
 Wladimir Klawdijewitsch Arsenjew (1872–1930), russischer Forschungsreisender

Siehe auch:
 Arsenjewfelsen
 Arseniew